Pierre Elliott Trudeau, 15º Primeiro-ministro do Canadá
 Kevin Trudeau, fraudador americano
 Justin Trudeau, 23º Primeiro-ministro do Canadá

Desambiguações de sobrenomes